Цей список є списком видів ссавців, записаних на території Іраку. 

Із 81 зазначених в таблиці видів, 1 зниклий, 5 перебувають під загрозою зникнення, 9 є уразливими, 5 перебувають в близькому до уразливого стані.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Ірак
Ссавці Іраку
Списки:Ірак